Quatre navires de lUS Navy on porté le nom dUSS Nautilus :

 l', une corvette de 12 canons en service de 1799 à 1812 ;
 l', une corvette de patrouille côtière en service de 1838 à 1859 ;
 l', un sous-marin de type V-boat qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', le premier sous-marin à propulsion nucléaire de l'histoire, en service de 1954 à 1980.

Voir aussi 
 Expédition arctique du Nautilus (1931)

Nautilus